L'ultimo romantico/L'accenno di un sorriso – singolo di Peppino di Capri del 1971
 L'ultimo romantico – album di Pino Donaggio del 1971
 L'ultimo romantico/Grand'uomo – singolo di Pino Donaggio del 1971
 L'ultimo romantico – album di Mario Venuti del 2012